Gabriel (anjo)
 Gabriel, o Pensador — cantor brasileiro
 Gabriel (álbum de Believer)

História 
 Gabriel (prefeito urbano)
 Gabriel (mestre dos soldados)

Futebolistas 
 Gabriel Girotto Franco
 Gabriel Rodrigues dos Santos

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história